Pérez se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gustavo A. Pérez
 Leonardo Pérez